Омельчу́к — поширене українське прізвище, походить від імені Омелян, зменшуване Омелько, також Ємелян, Єма.

Носії

А 

 Омельчук Аліція Віталіївна (1946) — українська актриса.

В 
 Омельчук Володимир Васильович (1975) — український історик держави і права зарубіжних країн, автор низки досліджень з держави і права Візантійської імперії.

Г 
 Омельчук Григорій Купріянович ( 1920 —  1983) — Герой Радянського Союзу, командир батальйону, 1317-го стрілецького полку, капітан.

К 
 Омельчук Катерина Володимирівна (1982) — український живописець.

О 
 Омельчук Олег Миколайович (1976) — український правознавець, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, академік Академії наук вищої освіти України.
 Омельчук Олег Петрович — український стрілець, майстер спорту міжнародного класу з кульової стрільби.
 Омельчук Олександр Володимирович (*1977) — голова Луцької районної ради з 2020 року.
 Омельчук Олександр Олександрович (1980—2017) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Омельчук Олексій Володимирович ( 1911 —  1981) — український актор, Народний артист України.
 Омельчук Ольга Іванівна ( 1981) — міський голова м. Нетішина (2010—2014).

Р 
 Омельчук Роман Юстинович ( 1943) — колишній народний депутат України; голова Рівненської обласної організації Української селянської демократичної партії (з 06.2001).

С 
 Омельчук Сергій Аркадійович (1975) — вітчизняний учений у галузі української лінгводидактики.
 Омельчук Сергій Іванович (1956) — український журналіст і громадський діяч.
Омельчук Сергій Іванович (1957) — білоруський поет, перекладач.
 Омельчук Сергій Олексійович (1937-2014) — український кінорежисер.

Ю 

 Омельчук Юрій Олексійович ( 1944) — український режисер-документаліст.

Див. також 
 Омельченко
 Омельянович